Джованни Баттиста Каччини (; ) — итальянский скульптор, который создавал произведения в классическом стиле. Пик его творчества выпал на позднюю эпоху маньеризма.

Биография 
Родился в Монтополи-ин-Валь-д’Арно, провинции между Флоренцией и Пизой, в семье плотника Микеланджело Каччини. Старший брат — известный итальянский композитор Джулио Каччини. В 1600 году  Джованни Баттиста переехал во Флоренцию для обучения, где получил гражданство.

Каччини учился у скульптора и архитектора Джованни Антонио Дозио, который был известен своими точными копиями римских древностей. Джованни Баттиста стал мастером по реставрации римских скульптур, которые подарили ему репутацию знающего антиквара. 

Влияние на его творчество оказал фламандский скульптор Джамболоньи. Его стиль отразился в бронзовых статуэтках Каччини. В течение длительной работы над бронзовыми дверями Пизанского собора Каччини тесно сотрудничал с Пьетро Такка и другими учениками Джамболоньи 

Древние скульптуры фрагментарной сохранности мало интересовали коллекционеров XVI века. Извест­но, что в 1579 году Джам­бо­ло­нья полу­чил заказ на реставрацию античной скульптурной головы пергамской работы, известной как «Умирающий Александр», и уста­но­вки ее на ста­тую. В 1586 году голова была пере­да­на Каччини для рестав­ра­ции и изготов­ле­ния бюста.  

Подобная работа была выполнена для восполнения римской статуи «Дионис и Ампел» (117—138), которая ныне находится в галерее Уффици и которую когда-то относили к работам Микеланджело. Также он воссоздал фрагментарную статую Аполлона Сауроктона в образе Аполлона с Лирой (находится в Уффици). Его прочие работы часто могли являться результатом импровизации на античную тематику: специалист по биографии мастеров искусств Рафаэлло Боргини в 1730 году так описал характер деятельности Каччини: «…на самом деле он был очень искусен в старательном соединении частей и подделке антиквариата»

В его садовых скульптурах выражается характерная для жанра тяга к смелому силуэту и обильному использованию атрибутов.

К выдающимся работам Каччини как архитектора следует отнести портик базилики Сантиссима-Аннунциата во Флоренции (1601).

Скульптор умер в Риме в 1613 году.

Избранные работы 
 Статуя Святого Джованни Гуальберто, 1580. Аббатство Святого Михаила Архангела (Пассиньяно)
 Бюст Христа-Спасителя, ок.1598. Был частью табернакля семьи Бенедетти в церкви Санта-Мария-Новелла. Мрамор, 71 х 64.5 х 42 см Рейксмюсеум
 Аллегория умеренности. 1583-84. Мрамор, 176.8 x 64.5 x 78.4 см Метрополитен-музей
 Карл V, коронованный папой Климентом VII, палаццо Веккьо, Зал Чинквеченто. Работу начал Баччо Бандинелли в 1540—1550, который выполнил фигуру папы, а Каччини завершил фигуру императора.
 Киворий в Санто-Спирито, Флоренция.
 Статуи-аллегории времён года в Садах Боболи.
 «Юный Юпитер» в Садах Боболи
 Статуи-аллегории «Осень» и «Лето» (1608) на мосте Санта-Тринита, Флоренция

Примечания

Литература 
 Guido A. Mansuelli. Galleria degli Uffizi. Le sculture. Parte I. Istituto Poligrafico dello Stato. Roma, 1958, pp. 94—96, cat. no. 62, ill. 64 a, b.
 1586, Archivio della Guardaroba, presso l’Archivio di Stato di Firenze, 111, (28 luglio); Giov. Caccini scultore araconcio unqualco teste di marmo fatovi ebusti… a Alessandro magno magiore dello naturale.
 Johann-Karl Schmidt, Studien zum statuarischen Werk des Giovanni Battista Caccini, Köln 1970
 Mina Bacci, CACCINI, Giovan Battista, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 16, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1973. https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-caccini_(Dizionario-Biografico)/

Скульпторы Италии
Скульпторы Италии XVI века
Скульпторы Италии XVII века
Скульпторы маньеризма